Un livre vert est un type particulier de rapport officiel de la Commission européenne.
 Le Livre vert est un ouvrage de Mouammar Kadhafi, publié en 1975.
 Le livre vert tibétain est un document distribué par le gouvernement tibétain en exil aux Tibétains vivant à l'extérieur du Tibet.